Die Badminton-Ozeanienmeisterschaft 2020 fand vom 10. bis zum 15. Februar 2020 in Ballarat in Australien statt. Es war die 15. Austragung dieser Kontinentalkämpfe im Badminton in Ozeanien.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Abhinav Manota (Champion)
 Anthony Joe (4. Runde)
 Pit Seng Low (4. Runde)
 Keith Mark Edison (2. Runde)
 Jacob Schueler (Viertelfinale)
 Peter Yan (4. Runde)
 Niccolo Tagle (2. Runde)
 Jack Yu (4. Runde)
 Anthony Wong (3. Runde)
 Ashwant Gobinathan (4. Runde)
 Athi Selladurai (4. Runde)
 Teoh Kai Chen (Viertelfinale)
 Lin Yin Xiang (Viertelfinale)
 Ronan Ho-Yagues (3. Runde)
 Oon Hoe Keat (Viertelfinale)
 Nathan Tang (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Wendy Chen (Champion)
 Louisa Ma (Finale)
 Sally Fu (Viertelfinale)
 Tiffany Ho (Halbfinale)
 Jennifer Tam (3. Runde)
 Celeste Lee (3. Runde)
 Shaunna Li (Viertelfinale)
 Esther Tau (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Simon Leung / Mitchell Wheller (Viertelfinale)
 Oliver Leydon-Davis / Abhinav Manota (Champions)
 Lin Yingxiang / Teoh Kai Chen (Halbfinale)
 Lukas Defolky / Raymond Tam (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Champions)
 Sally Fu / Alyssa Tagle (Finale)
 Jessica Lim / Talia Saunders (zurückgezogen)
 Tiffany Ho / Jodee Vega (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Simon Leung / Gronya Somerville (Champions)
 Oliver Leydon-Davis / Anona Pak (Viertelfinale)
 Jacob Schueler / Jodee Vega (3. Runde)
 Dhanny Oud / Jasmin Ng Chung Man (Viertelfinale)
 Raymond Tam / Jessica Lim (Halbfinale)
 Otto Zhao Xing De / Victoria He (3. Runde)
 Edward Lau / Shaunna Li (Viertelfinale)
 Dylan Soedjasa / Alyssa Tagle (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2020
Ozeanienmeisterschaft 2020
Ozeanienmeisterschaft 2020